Osoby o tym nazwisku:
 Aniela Milewska – polska publicystka i pisarka
 Anna Milewska – polska aktorka i poetka
 Jadwiga Milewska – polska działaczka społeczna, publicystka
 Monika Milewska – polska eseistka, dramaturg, poetka, tłumaczka i antropolog kultury